Le qualificazioni del singolare femminile del Japan Open Tennis Championships 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Wynne Prakusya (ultimo turno, Lucky Loser)
  Kim Eun-ha (secondo turno)
  Cho Yoon-jeong (qualificata)
  Katie Schlukebir (qualificata)

 Misumi Miyauchi (qualificata)
 Akiko Morigami (secondo turno)
 Tomoe Hotta (primo turno)
 Adrienn Hegedűs (primo turno)

Qualificate

  Misumi Miyauchi
  Cho Yoon-jeong

  Katie Schlukebir
  Hannah Collin

Lucky Losers
  Wynne Prakusya

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1999